Hurrikan Leslie steht für:

 Atlantische Hurrikansaison 2012 #Hurrikan Leslie
 Atlantische Hurrikansaison 2018 #Hurrikan Leslie